James Cockburn est un nom pouvant désigner:

James Cockburn (8e baronnet) (1729-1804), homme politique écossais
James Cockburn (9e baronnet) (1729-1804), homme politique écossais
 (c. 1763-1819), homme politique bas-canadien
James Pattison Cockburn (1779-1847), major-général et illustrateur britannique
 (1817-1872), officier britannique de la Royal Navy
James Cockburn (1819-1883), homme politique canadien en Ontario
 (1882-1973), ministre écossais de l'Église d'Écosse
 (1916-1990), joueur australien de cricket

Voir aussi

Cockburn, James